Серге́й Королько́в:
 Корольков, Сергей Григорьевич (1905—1967) — русский скульптор, иллюстратор.
 Корольков, Сергей Иванович (1917—1943) — советский военный лётчик, Герой Российской Федерации.